Catherine Terzieff est une réalisatrice et productrice pour la télévision française. Elle contribua également à l'hebdomadaire culturel 7 à Paris.

Elle est la fille de Jean Terzieff, sculpteur d’origine russe émigré en France, la sœur du comédien Laurent Terzieff et de Brigitte Terziev.

Filmographie 
Réalisatrice
 1989 : Gérard Garouste
 2003 : Promenades d’architecte
 2006 : Tours d'aujourd'hui et de demain

Liens externes 

 http://laurentterzieff.blogspot.fr/ 
 Interview de Catherine Terzieff par le CNDP
 L'Ingenieur et l'Architecte

Réalisatrice française
Productrice française de télévision